Baumnetz ist:

 eine Bezeichnung innerhalb eines Breitbandinformationsnetzes
 ein engmaschiges Netz zum Schutz von Obstbäumen 
 eine Art von Grundschleppnetzen in der Schleppnetzfischerei
 Baumverpackungsnetz z. B. für Weihnachtsbäume
 Weihnachtsbaumnetz, Lichternetz